

Patronyme
 André-Philippe Corsin, (1773-1854), était un militaire français des XVIIIe et XIXe siècles.
 Henry Corsin, (1881-1954),  était un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme